Рат у Абхазији:

 Рат у Абхазији (1992—1993)
 Рат у Абхазији (1998)